Midtown ist der Name von zentralen Stadtbezirken verschiedener Städte der Vereinigten Staaten, darunter

 Midtown (Key West)
 Midtown Manhattan

Orte:
 Midtown (North Carolina)
 Midtown (Tennessee)
 Midtown Heights (Tennessee)
 Sunol-Midtown, Kalifornien

in Kanada:
 Midtown (Toronto)

Sonstiges:
 Midtown (Band), US-amerikanische Pop-Punk-Band